Villa Gamba a Calenzano
Villa Gamba a Livorno
...